Arvid Nordquist eller Nordqvist kan syfta på:

 Arvid Nordquist (näringslivsman) – direktören för livsmedelsföretaget Arvid Nordqvist AB
 Arvid Frithiof Nordqvist – en finländsk filolog